Twitter је сервис за друштвену мрежу и микроблогинг који омогућује корисницима да шаљу и читају „твитове“, који представљају текстуалне поруке ограничене на 140 карактера. Регистровани корисници имају могућност читања и постављања твитова, док нерегистровани корисници могу само да читају твитове. Корисници могу приступити -{Twitter}--у кроз интерфејс интернет странице, преко SMSа, или преко мобилног уређаја, односно апликације. Корпорација Twitter Inc. има своје седиште у Сан Франциску и пословне просторе у Њујорку, Бостону, и Сан Антонију.

Аквизиције

Види још 
 Списак компанија које је купио Apple
 Списак компанија које је купио Google

 Списак спајања и аквизиција од стране Microsoft-а

 Списак компанија које је Facebook купио

 Списак компанија које је купио Yahoo!

 Спајање и аквизиција

Референце

Спољашње везе 
 Аквизиције компаније Твитер

 Листа аквизиција компаније Твитер
Твитер
Твитер
Твитер